Chris Evert ha battuto in finale Ol'ga Morozova 6–0 6–4.

Teste di serie
 Billie Jean King (quarti di finale)
 Chris Evert (campionessa)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)
 Rosie Casals (quarto turno)
 Virginia Wade (semifinali)
 Kerry Melville (semifinali)
n/a
 Ol'ga Morozova (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1974